Zumillo puede referirse a:

El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
El nombre común de la planta Arum italicum.
El nombre común de la planta Arum maculatum.
El nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.